Meyers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul R. Meyers
 Samuel P. Meyers